Spofford ist der Familienname folgender Personen:

 Ainsworth Rand Spofford (1825–1908), Leiter der Library of Congress
 Harriet Elizabeth Prescott Spofford (1835–1921), US-amerikanische Schriftstellerin von Romanen, Gedichten und Kriminalromanen
 Sally Hoyt Spofford (1914–2002), US-amerikanische Ornithologin

Spofford steht für:

 Spofford (New Hampshire), Cheshire County
 Spofford (Texas), ein Ort im Kinney County in Texas